"Milagro" pode significar:
 Milagro, município espanhol da Navarra
 Milagro (álbum)
 El Milagro (distrito), no Peru
 Milagro y magia, novela mexicana

Ver também
 Milagre (desambiguação)

Desambiguações de topônimos